Сандакан:

 Сандакан — город в восточной части Малайзии, в штате Сабах на северо-востоке острова Калимантан.
 Сандакан — одна из областей в составе малайзийского штата Сабах на острове Калимантан.